O termo tucano pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Tucano, ave
Tucanos, grupo indígena
Família tucano, família linguística
Língua tucana
Tucano (Bahia), município 

Ou ainda:
 Tucano Huck - Personagem de Daniel Zukerman satirizando Luciano Huck
 Tucano, nome pelo qual são conhecidos os membros do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)
 Mensalão tucano, escândalo político que acabou dando origem ao Mensalão
 EMB-312 Tucano, aeronave militar fabricada pela Embraer
 EMB-314 Super Tucano, aeronave militar fabricada pela Embraer
 Tucana, uma constelação do Hemisfério Sul

Desambiguação